Best Kept Secret (album), studioalbum van Alquin uit 1976
 Best Kept Secret (festival), muziekfestival in Hilvarenbeek sinds 2013
 Best Kept Secret (2013), Amerikaanse documentaire uit 2013